{{Infobox Rôle monarchique
 | charte                 = Prince
 | nom                    = Christophe de Hesse-Cassel 
 | image                  = Cristóbal de Hesse, 1901.jpg
 | légende                = Le prince Christophe en 1921.
 | titulature             = Prince de Hesse-Cassel
 | dynastie               = Maison de Hesse-Cassel
 | distinctions           = 
 | autres fonctions       = 
 | nom de naissance       =  | surnom                 = 
 | date de naissance      = 
 | lieu de naissance      = Francfort-sur-le-Main (Prusse, Allemagne)
 | date de décès          = 
 | lieu de décès          = Forli (Italie)
 | père                   = Frédéric-Charles de Hesse-Cassel(Charles  de Finlande)
 | mère                   = Marguerite de Prusse
 | conjoint               = Sophie de Grèce
 | enfants                = Christine de Hesse-CasselDorothée de Hesse-CasselCharles de Hesse-CasselRainier de Hesse-CasselClarisse de Hesse-Cassel
 | résidence              = 
 | sépulture              = Forli
 | religion               = Luthéranisme
 | signature              = 
 | blason                 = 
 | liste                  = 
}}
Christophe de Hesse-Cassel (en allemand : ), prince de Hesse-Cassel, est né le  à Francfort-sur-le-Main (Prusse, Allemagne) et mort le  près de Forli, dans les Apennins (Italie). Membre de la Maison de Hesse, c'est un militaire allemand du Troisième Reich.

 Biographie 
 Ascendance 
Le prince Christophe de Hesse (en allemand '') appartient à la maison qui a régné sur la région de Cassel en Allemagne jusqu'en 1866.

Il est le fils de Frédéric-Charles de Hesse-Cassel et de Marguerite de Prusse. Il est le frère du landgrave Philippe de Hesse-Cassel et le neveu de l'empereur Guillaume II. Sa grand-mère Anne de Prusse (1836-1918) fit scandale en se convertissant à l'âge de 65 ans au Catholicisme.

Christophe de Hesse se marie à la princesse Sophie de Grèce, le .

Carrière militaire 
Membre du NSDAP et de la SS, il est d'abord directeur du service de renseignement téléphonique du Troisième Reich, créé par Goering.

Pilote de formation, il combat au sein de la Luftwaffe à partir de 1943.

Il décède au cours d'un accident aérien inexpliqué, à un moment où Hitler est convaincu que les Hesse-Cassel, parents du roi d'Italie, sont complices de la chute de Mussolini.

Arbre généalogique

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Christophe de Hesse-Cassel
Naissance en mai 1901
Naissance à Francfort-sur-le-Main
Décès en octobre 1943
Décès dans la province de Forlì-Cesena
Membre de la SS
Aviateur allemand de la Seconde Guerre mondiale
Mort dans un accident aérien
Personnalité de l'Empire allemand
Décès à 42 ans
Jumeaux
Militaire allemand tué durant la Seconde Guerre mondiale